Алекса́ндр Фёдорович Козло́в:
 Козлов, Александр Фёдорович (род. 1953) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Козлов, Александр Фёдорович (1922—2004) — архитектор.